Гре, Ґре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південний схід від Парижа, 40 км на північний захід від Безансона, 50 км на південний захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2556 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5353,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Гре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень 
 [ Розташування муніципалітету Гре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона
 Антуан Курно

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона